Убераба (порт. Uberaba) — многозначный термин.

 Убераба — город и муниципалитет на юго-востоке Бразилии, в штате Минас-Жерайс. 
 Убераба (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Убераба (река) — река в Бразилии.

 Убераба (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого города.